Määttä är ett finskt efternamn som burits av bland andra:

 Eilert ”Garvis” Määttä (1935–2011), svensk ishockeyspelare
 Jarkko Määttä (född 1994), finländsk backhoppare
 Kalle Määttä (1900–1985), finländsk ämbetsman och politiker 
 Kalle Määttä (idrottare) (född 1984), finländsk volleybollspelare
 Olli Määttä (född 1994), finländsk ishockeyspelare
 Pirkko Määttä (född 1959), finländsk före detta längdskidåkare
 Tuomas Määttä (född 1996), finländsk bandyspelare
 Erik Määttä (född 1996), svensk (simhoppare)

Finska efternamn